Ева, или ЕВА се може односити на:

 Ева, прва жена
 Ева (биљка), биљка
 Ева (име), женско име
 Ева (филм), југословенски филм из 1983.
 ЕВА ер, тајванска авио-компанија
 164 Ева, астероид
 Излазак у отворени свемир

Види још
 Адам и Ева (вишезначна одредница)